Enrique Bermúdez puede referirse a:

 Enrique Bermúdez Varela (1932-1991), militar nicaragüense;
 Enrique Bermúdez de la Serna (1950-), periodista mexicano;
 Enrique Bermúdez de la Paz (1878-1953), abogado chileno;